Proroctví může znamenat:

 proroctví – příjem poselství od božstev
 věštba – předpověď budoucnosti
 Proroctví (film, 1979) – scifi hororový film USA
 Proroctví (film, 1993) – romantický film SSSR a Francie
 Proroctví (film, 1998) – video film USA
 Proroctví (film, 2009) – thriller USA a Velké Británie
 Proroctví (dánský film, 2009) – film Dánska
 Prorocké knihy – skupina biblických starozákonních knih
 Proroctví (kniha) – kniha Ricka Riordana
 Proroctví (hra) – fantasy desková hra

Související články 
 Prorok (rozcestník)